Echad (em caracteres hebraicos אחד) é uma palavra hebraica que corresponde a palavra um na língua portuguesa.

Shemá 

Ela é utilizada no tradicional Shemá, Devarim 6:4.

Escuta ó Israel, Ado-nai nosso Deus é Um.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָֽד

Shemá Yisrael Ado-nai Eloheinu Ado-nai Echad.

Também é utilizado em mais de 700 passagens na Tanakh(Velho Testamento em hebraico).

Outros Exemplos

Exemplo: "Deixará portanto o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne" - Bereshit (Gênesis) 2:24

Em hebraico:
עַל- כֵּן יַעֲזָב- אִיש אֶת- אָבִיו וְאֶת- אִמּו וְדָבַק בְּאִשְׁתּו וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד: ֹ
(Al ken yaazab ish et abib beet imo bedabaq beisheto behayu lebassar echad.)

Forma Gramatical

Ao contrário do que dizem alguns religiosos que afirmam que a palavra אחד - echad significa "unidade composta", essa palavra tem o mesmo sentido do numeral "um" em portugues e tem também função de artigo indefinido, semelhante ao artigo indefinido "a" no inglês. Só o texto Gn 2:24 não é o suficiente para provar que echad signifique unidade composta, uma vez que esse termo ocorre em mais de 700 passagens da Tanakh.

Diferenças entre Echad, Yachid e Yechidah

Vejamos por exemplo o uso comum da palavra "echad" e יחיד - "yachid" (lembrando que echad significa "um" e yachid significa "único") no idioma hebraico:

היה איש אחד שהיה לו בן יחיד

hayah 'ish 'echad shehayah lo ben yachid

Traduzindo:

"havia um homem que tinha um único filho"

E também a palavra יחיד - yachid não significa "unidade absoluta", mas sim "único", e a palavra יחידה - "yechidah" significa "unidade". Então temos:

אחד - echad - "um"

יחיד - yachid - "único"

יחידה - yechidah - "unidade".

Porém há certos problemas. Grande parte dos religiosos afirmam que a unidade absoluta é determinada pela palavra "yachid", mas ao observarmos, não há diferença ao falarmos "um povo"(unidade composta) e "único povo"(unidade composta), ou por exemplo, "um filho"(unidade absoluta) e "único filho"(unidade absoluta).

Referências

Shemá Yisrael

Jewish Encyclopedia: Shema

Beit Chabad